Příjmení Tenora nebo Tenorová  nese více různých osobností:

 Adolf Tenora (1865–1943) – moravský duchovní, papežský prelát, děkan
 Jan Tenora (1863–1936) – český kněz a církevní historik
 Richard Tenora (1872–1948) –  moravský duchovní, dlouholetý duchovní správce v Náměšti nad Oslavou

 ženská varianta s přechýlením

 Petra Tenorová (* 1989) –  česká herečka

 příbuzný význam

 Tenora (la tenora) –  katalánský dřevěný dechový hudební nástroj (hoboj) o délce 85 cm
 Tenorův mlýn – vodní mlýn v Sychotíně u Kunštátu v okrese Blansko

Rozcestníky - příjmení